Nyikeine ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Nyikeine (* 1982), neukaledonischer Fußballspieler
 Rocky Nyikeine (* 1992), neukaledonischer Fußballtorhüter